adel - de, historisch gezien, bevoorrechte en belangrijkste sociale stand
 Belgische adel
 Adel (Van Damme), boekpublicatie over Belgische Adel
 Nederlandse adel
 Boheemse adel
 Romeinse adel (zie ook zwarte adel)
 adel in historisch Tibet
 briefadel
 ambtsadel
 landadel
 Niederadel
 Oeradel
 inlijving (adel)
 Adel (Georgia) - een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Adel (Iowa) - een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Adel (voornaam)
 Adel Iskandar - een Midden-Oosterse mediakenner, postkoloniaal theoreticus en mediahervormingsactivist
 Adel Taarabt - een Frans/Marokkaans profvoetballer